Qinghe kan syfta på:

Qinghe, Huai'an – ett stadsdistrikt i Huai'an, Jiangsu-provinsen
Qinghe, Xingtai – ett härad i Hebei-provinsen
Qinghe, Haidian – ett subdistrikt i Haidian i Peking
Qingfloden – ett vattendrag i Peking
Qinghe (köping i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,61, long 122,34)
Qinghe (köping i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,72, long 121,94)
Qinghe (socken i Kina, Hunan)
Qinghe (köping i Kina, Shandong, lat 37,30, long 117,70)
Qinghe (socken i Kina, Heilongjiang)
Qinghe (socken i Kina, Shandong, lat 34,88, long 115,55)
Qinghe (häradshuvudort i Kina, Xinjiang Uygur Zizhiqu, lat 46,67, long 90,38)
Qinghe (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,18, long 129,31)
Qinghe (köpinghuvudort i Kina, Jilin Sheng, lat 41,44, long 125,93)
Qinghe, Haidian

WP:Projekt Kina